Kobalt fluorid se može odnositi:

 Kobalt trifluorid (kobalt(III) fluorid), CoF3
 Kobalt(II) fluorid (kobalt difluorid), CoF2